Piotr Czarnkowski (zm. 1591) – kasztelan kaliski i poznański
 Piotr Czarnkowski (zm. 1620) – kasztelan śremski